Die Oblast Pskow im Föderationskreis Nordwestrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 24 Rajons und 2 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 26 Stadt- und 185 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Munizipale Gebilde auf der offiziellen Webseite der Oblast Pskow (russisch)
 Oblast Pskow auf terrus.ru (russisch)

Pskow
Geographie (Oblast Pskow)